American Cheese Society® (ACS, česky doslova „Americká sýrová společnost“) je americká nezisková organizace. Jejím cílem je propagace a podpora „amerických sýrů“. ACS poskytuje komunitám obchodujících se sýry vzdělávací zdroje a příležitosti, k vytváření sítí a zároveň podporuje nejvyšší standardy výroby sýrů, zaměřené na bezpečnost a udržitelnost. 

ACS je neziskové obchodní sdružení, založené v roce 1983. Uděluje ceny, uznávající jemné sýry a pěstované mléčné výrobky, prostřednictvím každoroční akce "Judging & Competition". Od roku 1983 se sýraři, maloobchodníci, distributoři, dovozci / vývozci, mlékaři, akademici, nadšenci, výrobci speciálních potravin a další účastní asociace Annual Conference (Výroční konference). 

ACS založil Frank Kosikowski z Cornellovy univerzity. Kosikowski je autorem několika knih o sýru např. Cheese and Fermented Milk Food (Sýr a fermentované mléčné výrobky). Většina pracovníků byli dobrovolníci, v 90. letech došlo k velkému vzrůstu jak pro ACS, tak pro americký sýrový průmysl obecně. 

V roce 2018 bylo ve Spojených státech, Kanadě a mnoha dalších zemích po celém světě téměř 1 800 členů sdružení.

Obecně 
ACS poskytuje sýrské komunitě vzdělávací zdroje a příležitosti k vytváření sítí a zároveň podporuje nejvyšší standardy výroby sýrů, zaměřené na bezpečnost a udržitelnost. 

ACS má alianční neziskovou organizaci s názvem „American Cheese Education Foundation (ACEF)“. ACEF je charitativní organizace s odečitatelnou položkou 501 (c)(3), která dárcům umožňuje zasílat dary na podporu stávajících a nových možností o další vzdělávací příležitosti pro všechny zájemce o výrobu, marketing, prodej a ocenění amerického řemeslníka, statek a speciální sýry.

Členství 
Členství v ACS je k dispozici každému, kdo se stará o sýr – ať už jde o profesionála v oboru nebo někoho, kdo má vášeň pro americká řemesla a speciální sýry. Členství je k dispozici na dvou úrovních: profesionální (výrobce nebo obchodní partner) a neprofesionální (přidružený).

Události a vzdělávání 
Americká společnost pro sýry (ACS) pořádá každoroční konferenci a soutěž s cílem shromáždit členy řemeslné a speciální sýrské komunity, s přibližně 1 400 účastníky, kteří se každý rok scházejí v jiném městě, za účelem vzdělávání a vytváření sítí. ACS také vyvinula a spravuje ACS Certified Cheese Professional Exam a ACS TASTE Test, které musí projít, aby získali ACS Certified Cheese Sensory Evaluator.  

Tyto zkoušky byly zavedeny s cílem podpořit zlepšení standard komplexních znalostí a služeb, v oblasti výroby sýrů, které nabízejí odborníkům v sýrné branži příležitost získat tyto vynikající tituly a prokázat, že nabyli důkladných odborných znalostí, které jsou požadovány v odvětví výroby sýrů. Organizace a jednotlivci, kteří hledají zaměstnance, mají k dispozici online adresář jednotlivců s označením ACS CCP®, což dává vlastníkům ACS CCP, ACS CCSE a jejich zaměstnavatelům silnou konkurenční výhodu. 

ACS pořádá každoročně několik akcí, včetně amerického měsíce sýra každý říjen. Cílem měsíční oslavy je propagace a podpora amerického sýrového průmyslu a zvýšení financování americké nadace, pro vzdělávání sýrů. Americký sýrový měsíc povzbuzuje sýraře k pořádání zvláštních akcí, jako jsou prohlídky jejich farem. Lidé z celé země jsou vyzváni, aby se podíleli na propagaci akcí souvisejících se sýrem, včetně shromáždění sýrařů, maloobchodníků a kuchařů na oslavu a sdílení skvělého sýra.

Reference 

Zemědělství v USA
Organizace v USA